Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Nathalie Tauziat remporte le simple dames. En finale, elle bat Květa Hrdličková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Neiland et Mary Pierce.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Leipzig
Tournoi Leipzig
Tennis en novembre 1999